Гранатовый абразив для струйной обработки — это естественный природный минерал, который является одним из самых твердых и прочных полезных ископаемых.
Промышленная добыча граната налажена в Австралии, Индии, Южной Африке и Китае. Абразивные свойства гранатового песка зависят от месторождения и технологии обогащения.

Физико-химические свойства 

•	Гранатовый абразив чистый остроугольный материал;

•	Содержание чистого граната не менее 96%;

•	Твердость по шкале Мооса от 7,5 до 8,0 (зависит от химического состава, месторождения);

•	Удельный вес 41,0 кН/м3;

•	Насыпная плотность 2,38т/ м3;

•	Проводимость менее 150 мкСм/см;

•	Не гигроскопичен, инертен; 

•	Гранулометрический состав гранатового песка для струйной обработки зависит от марки абразива. Он подбирается в зависимости от профиля шероховатости обрабатываемой поверхности;

•	Благодаря малому рассеву дает равномерный профиль.

Сфера применения 

Гранатовый абразив для пескоструйной обработки подходит для всех типов пескоструйных аппаратов как инжекторного, так и напорного типа. Может применяться на открытых площадках, в обитаемых и необитаемых пескоструйных камерах.
Используется как в сухой пескоструйной обработке, так и в гидроабразивной резке.
Гранатовый абразив можно использовать для обработки углеродистых и обычных сталей, нержавеющих сталей, алюминия, титана, латуни, меди и других цветных металлов.
Гранатовый абразив используется для пескоструйной обработки различных поверхностей с целью решения различных задач:

1)	Подготовка поверхности методом пескоструйной обработки под покраску в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 :
 удаление окалины и ржавчины
 снятие оксидной пленки и удаление цветов побежалости с нержавеющей стали
 удаление старого покрытия
 нанесения профиля шероховатости от 25 до 70 мкм
 при применении специальных технологий возможно снятие верхнего слоя без сквозного повреждения нижнего слоя
 Гранатовый абразив может обеспечить степень очистки Sa2,5-3 (в соответствии с ISO 8501-01 )

2) Пескоструйная очистка нержавеющей стали

3) Пескоструйная очистка алюминия, титана и прочих цветных металлов

4) Пескоструйная очистка бетонных и кирпичных поверхностей

5) Пескоструйная очистка деревянных поверхностей, в том числе после пожара

6) Нанесение декоративных элементов на стекло или камень.

Технология использования 
Конструкция и настройки пескоструйного оборудования могут оказать существенное влияние на получаемые результаты обработки поверхности и эффективность процесса. Правильное давление в районе сопла, подача абразива, тип сопла и техника струйной обработки обеспечивают желаемое качество обработки поверхности и минимизацию затрат.
Производительность струйной обработки гранатовым песком достигает 31 м2/ч, расход 8-10 кг/м2 (при давлении от 6,5 до 7 бар).

Техника безопасности 
Пескоструйная обработка содержит много факторов риска для работника и окружающей среды.
Проведение пескоструйных работ с использованием гранатового абразива обеспечивает наименьший риск для здоровья оператора и окружающей среды в связи с отсутствием в нем тяжелых металлов и минимальным содержанием свободного кварца (менее 1%).
C точки зрения влияния на здоровье гранатовый абразив является самым безопасным. В странах ЕС это единственный абразив, разрешенный для использования на открытых площадках в черте города.
Средства индивидуальной защиты при производстве пескоструйных работ:

1.	Костюм абразивоструйщика

2.	Кожаные рукавицы

3.	Герметичная обувь

4.	Пескоструйный шлем с системой фильтрации, осушения и подачи воздуха.

Примечания